Ifill ist der Familienname folgender Personen:

 Gwen Ifill (1955–2016), US-amerikanische Journalistin
 Nicholas Ifill (* 1968), kanadischer Cricketspieler 
 Paul Ifill (* 1979), barbadischer Fußballspieler
 Sherrilyn Ifill (* 1962), US-amerikanische Juristin, Anwältin und Hochschullehrerin